Фале — может означать:
 Фале — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Фале (Самоа) — соломенный пляжный домик, традиционный самоанский жилой и общественный дом.
 Фале, Мигел (род. 2004) — португальский футболист.